Isa Khel bezeichnet:

Isa Khel (Afghanistan), einen Ort in Afghanistan
Isa Khel (Pakistan), einen historischen Ort in Pakistan